Натуральне число 207
 207 рік до нашої ери
 207 рік нашої ери